Станислав Викторович Языков () — российский хоккеист, левый защитник. Кандидат в мастера спорта.

Карьера 
Станислав Викторович Языков родился 3 января 1981 года в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, ныне Республика Казахстан.

С. В. Языков — воспитанник усть-каменогорского хоккея. Занимается хоккеем с 6 лет, первым тренером был усть-каменогорский специалист Станислав Михайлович Фролов.

Начал заниматься хоккеем в 6 лет. В 14 лет группа хоккеистов во главе с тренером Сергеем Герсонским переехала в Омск. У С.В. Языкова мама родом из Омска и там проживала его бабушка.

Вскоре переехал в Череповец, где работал Станислав Михайлович Фролов.

Окончил Череповецкий государственный университет.

С 1998 года профессионально играет в хоккей. Первым клубом был ХК «Северсталь» (Череповец).

Всего за игровую карьеру в топ-дивизионе России провёл 60 игр. 408 игр провёл в высшей лиге чемпионата России. В 1-й лиге чемпионата России провел 31 игру.

С 2010 года играл в клубах ВХЛ. Провёл 41 игру за «Казцинк-Торпедо», 37 игр за «Сокол» (Красноярск), 18 игр — за «Кристалл» (Саратов).

В середине сезона 2012/13 (c 5 декабря 2012) перешёл в ХК «Зауралье» (Курган) .

В сезоне 2013/14 выступал за ЦСК ВВС (Самара).

Дальнейшая судьба неизвестна.

Статистика выступлений

Семья 
Семейное положение: женат, супругу зовут Анастасия.

Ссылки 
 Станислав Языков на сайте eliteprospects

Примечания 

Персоналии:Омск
Выпускники ЧГУ
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты России
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Прогресс» Глазов
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Зауралье»